Шишка — пагін хвойних рослин.
 Шишки — весільне обрядове печиво.

 Шишка — село на Чернігівщині
 Шишки — село на Смоленщині

 Шишка — прізвище. Відомі носії:
 Шишка Роман Богданович, вчений-правознавець.